Isabelle Ire de Jérusalem, (1172-1205), reine de Jérusalem
 Isabelle d'Anjou (1261-1303), reine de Hongrie

Homonymie dynastique